La Kypello Kyprou 1996-1997 fu la 55ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'APOEL Nicosia, che vinse il suo sedicesimo titolo.

Formula
Il torneo prevedeva 5 differenti turni: i sedicesimi in gara unica, gli altri, ad eccezione della finale (giocata il 17 maggio 1997), su partite di andata e ritorno, con eventuali supplementari e rigori.

Calendario
 Primo turno: tra il 26 novembre e il 4 dicembre 1996
 Ottavi di finale: andata 11, 12 e 15 gennaio 1997, ritorno 25 e 26 gennaio
 Quarti di finale: andata 12 febbraio, ritorno 1 e 2 marzo
 Semifinali: andata 16 aprile, ritorno 23 aprile
 Finale: 17 maggio

Risultati

Primo turno
Le partite furono disputate tra il 26 novembre e il 4 dicembre 1996.

Tabellone degli ottavi

Voci correlate
A' Katīgoria 1996-1997
Seconda Divisione 1996-1997 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
1996-1997